Niemcy:
 Neundorf – dzielnica Pirny
 Neundorf – dzielnica Plauen
 Neundorf – dzielnica Suhl
 Neundorf – część gminy (Ortsteil) Rosenthal am Rennsteig w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla
 Neundorf (Anhalt) – dzielnica Staßfurtu
 Neundorf (bei Schleiz) – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla

Zobacz też:
 Klein Neundorf
 Naundorf
 Neudorf
 Neuendorf
 Neundorf (bei Lobenstein)
 Nieder-Neundorf
 Ober-Neundorf